Huston bezeichnet:
 Huston (Idaho) im Canyon County, US-Bundesstaat Idaho

Personen, Familienname:
 Anjelica Huston (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin 
 Charlie Huston (* 1968), US-amerikanischer Roman-, Comic- und Drehbuchautor
 Danny Huston (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Desmond Chapman-Huston (1884–1952), englisch-irischer Autor und Publizist

 Jack Huston (* 1982), britischer Schauspieler
 James N. Huston (1849–1927), US-amerikanischer Bankier, Geschäftsmann und Politiker
 John Huston (1906–1987), US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler
 John Huston (Golfspieler) (* 1961), US-amerikanischer Golfspieler
 Nancy Huston (* 1953), französische Schriftstellerin kanadischer Herkunft
 Nyjah Huston (* 1994), US-amerikanischer Skateboarder
 Tony Huston (* 1950), US-amerikanischer ehemaliger Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Virginia Huston (1925–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Walter Huston (1884–1950), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Huston-Plan, ein Entwurf von Sicherheitsmaßnahmen des Weißen Hauses (1970)
 Huston Township
 Houston (Begriffsklärung)
 Houstoun (Begriffsklärung)
 Euston (Begriffsklärung)